

Muškarci 
Osvajači olimpijskih medalja u atletskoj disciplini bacanje diska prikazani su u sljedećoj tablici, a rezultati iskazani u metrima:

Žene 
Osvajačice olimpijskih medalja u atletskoj disciplini bacanje diska prikazane su u sljedećoj tablici:

Disk